Алутагузе () — топоним Эстонии:
 Алутагузе — низменность;
 Алутагузе — волость;
 Алутагузе — национальный парк.